Митрофа́н Степа́нович Бодна́рский (1870/1871, Люблинская губерния — 19 сентября 1953, Москва) — российский историк географии, физикогеограф и картограф. Специалист по истории географических открытий. Доктор географических наук. Профессор географического факультета МГУ (с 1925). Ученик Д. Н. Анучина.

Брат библиографа Б. С. Боднарского (1874—1968).

Биография 
Родился  года в селе Сверщево Холмского уезда Люблинской губернии.

В 1893 году окончил духовную семинарию. Работал помощником бухгалтера и контролёром в банковской конторе в Варшаве.

В 1900 году выехал за границу, слушал лекции по естественным наукам в Парижском и Берлинском университетах. В 1906 году поступил на физико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1910 году и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. С 1912 года преподавал в Московском университете.

После Октябрьской революции, в 1918 году успешно сдал экзамены на магистра в Московском университете и получил право преподавания в вузах Советской России. Читал также курс географии в Военной академии имени М. В. Фрунзе, в вузах Москвы, Иванова, Воронежа и др.

С 1925 года — профессор географического факультета МГУ.

В 1935 году (по другим сведениям, в 1936) ему была присвоена учёная степень доктора географических наук.

После Великой Отечественной войны преподавал также в Воронежском университете и Могилёвском педагогическом институте.

Умер в Москве 19 сентября 1953 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (17 уч.).

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (30.12.1945)

Вклад в науку 

Научные работы посвящены истории географии. Одним из первых начал изучать географические труды М. В. Ломоносова, исследовал ряд древнерусских географических сочинений, атласов и карт. 

Основные труды Боднарского освещают историю исследования Северного морского пути и историю русского землеведения. 

Принимал участие в создании Большого советского атласа мира, составил «Словарь географических названий» (1954).

Библиография 
 Первые русские географические атласы (историко-географический очерк) // Землеведение. — Т. XXXIX, Вып. 1-2. — 1932. — С. 92—118.
 Великий Северный морской путь: Историко-географический очерк открытия Северо-восточного прохода. — ; : Госиздат, 1926. — 256 с. — (Библиотека путешествий).
 
 Античная география. Книга для чтения. Сост. М. С. Боднарский. — : Географгиз, 1953. — 376 с. — 15 000 экз. (в пер.).

Литература 
 
 Есаков В. А. М. С. Боднарский // Известия АН СССР. Сер. географ. — 1954. — № 1. — С. 95.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Холмской духовной семинарии
Географы СССР
Картографы СССР
Историки картографии
Преподаватели географического факультета МГУ
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Географы по алфавиту